Sürgün es una palabra del turco y otros idiomas, como el tártaro de Crimea, que puede traducirse por exilio, expulsión o simplemente traslado obligatorio de un lugar a otro.

Puede referirse a:

 Una medida administrativa del Imperio Otomano implicando traslados forzosos de población: Sürgün (Imperio Otomano).
 La deportación en 1944 de los tártaros de Crimea a la República Socialista de Uzbekistán: Sürgün (Crimea).